Озуа́р-ле-Брей () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 115 км на південний захід від Парижа, 35 км на захід від Орлеана, 50 км на південь від Шартра.

Історія 

1 січня 2017 року Озуар-ле-Брей, Сіврі, Лютз-ан-Дюнуа i Сен-Клу-ан-Дюнуа було об'єднано в новий муніципалітет Вільморі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 178 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 442,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Озуар-ле-Брей на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Озуар-ле-Брей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер і Луар